Miejscowości w USA:
 Glidden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Glidden – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Colorado
 Glidden – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Gminy w USA:
 Glidden (ang. Glidden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll